Delfs ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Delfs (* 1959), deutscher Dirigent
 Flemming Delfs (* 1951), dänischer Badmintonspieler
 Martin Delfs (* 1979), dänischer Badmintonspieler
 Moritz Delfs (1823–1906), deutscher Maler, Lithograph und Illustrator
 Renate Delfs (1925–2018), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Wilhelm Delfs (1885–1958), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Delf
 Delph